Wacker von Wackenfels ist der Familienname folgender Personen:

Helena Maria Wacker von Wackenfels (1597–1607), Musikerin und Dichterin
Johann Matthäus Wacker von Wackenfels  (1550–1619), Berater, Jurist und Diplomat